Osoby o tym nazwisku:
 Gianluca Arrighi – włoski pisarz, prawnik
 Giovanni Arrighi – włoski ekonomista